ITIH2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 10-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 946 амінокислот, а молекулярна маса — 106 463.

Кодований геном білок за функціями належить до інгібіторів протеаз, інгібіторів серинових протеаз. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Некатегоризовані білки